The Prodigal's Return – cortometraggio muto del 1912
 The Prodigal's Return – cortometraggio muto del 1913 diretto da Frank Wilson
 The Prodigal's Return – cortometraggio muto del 1917 diretto da Otis Thayer